In der Magdeburger Hegelstraße befinden sich folgende denkmalgeschützte Gebäude:
 Hegelstraße 6, 7 (Magdeburg), Wohnhaus in Magdeburg
 Hegelstraße 8 (Magdeburg), Wohnhaus in Magdeburg
 Hegelstraße 40 (Magdeburg), Wohnhaus in Magdeburg
 Hegelstraße 41 (Magdeburg), Wohnhaus in Magdeburg

Siehe auch:
 Hegelstraße (Weimar)